Личуа́нь — китайский топоним:
 Личуань (Хубэй) (利川) — городской уезд Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй
 Личуань (Цзянси) (黎川) — уезд городского округа Фучжоу провинции Цзянси